Abraham Bäck kan syfta på:

 Abraham Bäck (1713–1795), svensk livläkare och arkiater
 Abraham Bäck (1742–1811), svensk general och fortifikationsofficer
 Abraham Beck, gotländsk målare i slutet av 1600- och början av 1700-talet